– japoński astronom amator, z zawodu stomatolog. W latach 1991–1997 odkrył 148 planetoid (133 samodzielnie oraz 15 wspólnie z Osamu Muramatsu).

W uznaniu jego pracy jedną z planetoid nazwano (3911) Otomo.

Przypisy 

Japońscy astronomowie XX wieku
Japońscy astronomowie amatorzy
Japońscy stomatolodzy
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Ludzie urodzeni w Mitace
Urodzeni w 1957